Slik (landvorm), een droogvallende plaat in een getijdenwater
 Slik (popgroep), een Schotse muziekband uit de jaren 70
 Slikken, een eethandeling

Zie ook 
 Slick (doorverwijspagina)